Шишково-Дуброво — деревня в Бежецком районе Тверской области, административный центр Шишковского сельского поселения.

География 
Деревня находится близ автодороги 28К-0034 Вышний Волочек - Сонково в 15 км на запад от районного центра Бежецка.

История 
В 1830 году в селе Дуброво была построена каменная Покровская церковь с 3 престолами, метрические книги с 1790 года.

В конце XIX — начале XX века село Дуброво входило в состав Константиновской волости Бежецкого уезда Тверской губернии. 

С 1929 года деревня являлось центром Шишково-Дубровского сельсовета Бежецкого района Бежецкого округа Московской области, с 1935 года — в составе Калининской области, с 2005 года — центр Шишковского сельского поселения.

Население

Инфраструктура 
В селе имеются Шишково-Дубровская средняя общеобразовательная школа, фельдшерско-акушерский пункт, отделение почтовой связи.

Достопримечательности 
В деревне расположена полуразрушенная Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (1830).

Примечания 

Населённые пункты Бежецкого района